Sintagma Sunday People (en. „oamenii de duminică”) poate avea mai multe utilizări:
 The Sunday People (ziar), denumire folosită în trecut pentru publicația săptămânală britanică The People
 Sunday People (formație), formație de muzică electronică din România